Ravni Dol je lahko:
 Ravni Dol, Ivančna Gorica - naselje v Občini Ivančna Gorica, Slovenija
 Ravni Dol, Sodražica - naselje v Občini Sodražica, Slovenija